indonesisch bezieht sich auf:

 Indonesien, Staat in Südostasien, und dessen Einwohner
 die in Indonesien gesprochene Version einer zu den malayo-polynesischen Sprachen gehörenden Sprache, siehe Indonesische Sprache
 die indonesische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Indonesiens

Siehe auch: